Selinum decussatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Philippe de Clairville. Selinum decussatum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
decussatum